Monestir de Crist Filantrop (segle XII), fundat per Irene Ducas
 Monestir de Crist Filantrop (segle XIV), fundat/restaurat per Irene Cumnos a partir d'una estructura anterior